Ulica Racławicka w Częstochowie
 Ulica Racławicka w Warszawie

Racławicka